Der Beijing X7 ist ein Sport Utility Vehicle der chinesischen Beijing Motor Corporation. Es wird unter der Marke Beijing verkauft.

Geschichte 
Vorgestellt wurde das fünfsitzige Fahrzeug als Nachfolger des Beijing Senova X65 im April 2020. In den Handel kam es im Juni 2020 in China. Im Gegensatz zum kleineren X5 wird der X7 nicht in Europa angeboten.

Technische Daten 
Zum Marktstart war das SUV entweder als Benziner oder als Plug-in-Hybrid erhältlich.

Werte in runden Klammern gelten für Modelle mit optionalem Getriebe.

Weblinks 

 Offizielle Website X7 (chinesisch)
 Offizielle Website X7 PHEV (chinesisch)

Einzelnachweise 

Kombi
Hybridelektroautomodell